The House of Scandal – cortometraggio del 1917 diretto da Charles Avery
The House of Scandal – film del 1928 diretto da King Baggot